Прошовице:

 Прошовице — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Прошовицкий повят.
 Прошовице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Прошовицкий повят, Малопольское воеводство.